Los haplorrinos (Haplorrhini, del griego haplos, "simple", y rhinos, "nariz"), son un clado y un amplio suborden de primates entre los que se incluye el ser humano. Se llaman así porque carecen de una membrana alrededor de las narinas (rinario) y de vibrisas en el hocico, al contrario que los primates estrepsirrinos (Strepsirrhini) como los lémures. Estas dos características aparecen también en muchos otros mamíferos: ratas, perros, etc. El rinario suele estar dividido verticalmente en dos secciones y hay autores que consideran el surco de debajo de la nariz en Haplorrhini, vestigio de esta segmentación.

Todos los haplorrinos poseen un útero de cámara única, a excepción de los tarseros, que poseen útero bicorne como los estrepsirrinos. Suelen parir una única cría y el tiempo que pasan con ella es más largo que el de los Strepsirrhini. El cuerpo además tiende a ser más grande que en los Strepsirrhini y poseen un diámetro cerebral mayor y una visión más desarrollada, distinguiendo colores y llegando a ser casi todos diurnos.

Clasificación y evolución 
 Suborden Haplorrhini
 Infraorden Tarsiiformes
 Familia Tarsiidae
 Infraorden Simiiformes
 Parvorden Platyrrhini
 Familia Cebidae
 Familia Callitrichidae
 Familia Aotidae
 Familia Pitheciidae
 Familia Atelidae
 Parvorden Catarrhini
 Superfamilia Cercopithecoidea
 Familia Cercopithecidae
 Superfamilia Hominoidea
 Familia Hylobatidae
 Familia Hominidae

A Omomyidae, un grupo extinto de prosimios, se les considera más próximos a tarseros que a estrepsirrinos, y se cree que serían los más antiguos haplorrinos. Se cree que los haplorrinos se separaron de los estrepsirrinos hace 63 millones de años. La primera división en el clado a Tarsiidae se produjo en teoría hace 58 millones de años.

El resto, Simiiformes (antes Anthropoidea), incluye a los platirrinos (monos del nuevo mundo) y a los catarrinos. Hasta hace poco se creía que ambos linajes se habían separado en África, pero hoy, con los fósiles hallados en Pakistán de Bugtipithecus inexpectans, Phileosimias kamali y Phileosimias brahuiorum se replantea esta aseveración.

Referencias 

 Groves, C. 2001. Primate Taxonomy. Smithsonian Institute Press. ISBN 1-56098-872-X
 Shumaker, R. W. & Beck, B. B. 2003. Primates in Question. Smithsonian Institute Press. ISBN 1-58834-176-3
 Neotropical Primates 10(3)
 Asian primate fossils

Enlaces externos